Кеа може да се отнася за:

 Кеа, вид папагал, обитаващ Нова Зеландия;
 Кеа, гръцки остров, част от Цикладите.